En français, le mot cela est employé comme adjectif démonstratif ou pronom démonstratif.

Cela peut désigner :

Toponymie

San Julián de Cela, une des paroisses civiles de la municipalité de Cambre, située dans la province de La Corogne.

Cela, une des paroisses civiles de la municipalité d'Alcobaça, située dans le district de Leiria ;
 Cela, une des paroisses civiles de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real.

Universités 

 Centro de Estudios Latinoamericanos, établissement de l'Université nationale autonome du Mexique chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en sciences sociales dans l'aire latino-américaine.

Personnalités 

 Camilo José Cela (1916-2002), écrivain espagnol.
 Paloma Cela (1946-2019), est une actrice et mannequin espagnole.

Homonymie de toponyme